Ле́в Балашо́в:
 Балашов, Лев Евдокимович (род. 1944) — российский философ.
 Балашов, Лев Сергеевич (1929—2015) — украинский ботаник и педагог.